Világítótorony, jelzőfényt adó épület, ami segíti a tengeri hajósokat a navigációban
Világítótorony a világ végén (1905), Jules Verne regénye
A világítótorony (1927), Virginia Woolf regénye
A világítótorony (2019), Robert Eggers filmje
A világítótorony, az Így jártam anyátokkal című televízió-sorozat kilencedik évadának nyolcadik epizódja
A világítótorony őrei (2009), Daniel Adams filmje